«Пе́рси Дже́ксон и Похити́тель мо́лний» () — художественный фильм режиссёра Криса Коламбуса. Фильм основан на книге «Перси Джексон и Похититель молний» писателя Рика Риордана. Премьера фильма в США состоялась 10 февраля 2010 года,  в России фильм вышел на экраны 11 февраля 2010 года.

Слоган фильма: «Его судьба решит наше будущее».

Сиквел, «Перси Джексон: Море чудовищ», вышел в августе 2013 года.

Сюжет 
Перси Джексон не всё знал о своем отце. Буквы, кроме древнегреческих, расплываются перед его глазами; зачастую, он очень импульсивен; а недавно он чуть не стал жертвой учительницы, которая оказалась фурией.

Но на этом беды Перси не заканчиваются. Чтобы спрятаться от мифических существ, он вместе с мамой и школьным другом уезжает в лагерь полубогов:«Смешанная кровь» , обучающий полубогов воинскому мастерству. Но совсем рядом с входом на них нападает Минотавр, который похитил мать Перси, а самого одарил ранами. Перси очнулся в больничной койке этого самого лагеря после трёх дней беспамятства и сразу встретил своего школьного друга Гровера, оказавшегося не человеком, а  сатиром. Вскоре Перси узнаёт, что он — сын Посейдона. У него появляется подруга — высокомерная Аннабет, дочь Афины, и приятель Люк (в книге Лука), сын Гермеса.

Чтобы спасти мир, Перси, Гровер и Аннабет убегают из лагеря, не без помощи Люка. Он даёт Перси летающие кеды, щит и карту, с помощью которой можно найти жемчужины, чтобы выбраться из царства Аида.

Добывая первую жемчужину, они вынуждены встретиться с Медузой и убить её, отрубив голову с магическими глазами, после чего они забрали её и первую жемчужину. Чтобы добыть вторую, они отправляются в Нэшвильский Парфенон, где забирают жемчужину с короны статуи Афины и побеждают Гидру, превращая её в камень головой Медузы.

На поиски третьей жемчужины они отправились в казино-отель «Лотос», где их одурманило употребление лотосов. Услышав голос отца, Перси удалось сбросить дурман и забрать жемчужину. Уезжая, они узнают, что они пробыли там не 5 часов, а 5 дней.

После этого они попадают в царство Аида, где встречают Церберов. Выясняется, что молнии были в щите, который дал Люк. Жена Аида, Персефона, отдаёт Перси молнии и возвращает его мать. Но жемчужин всего лишь три, а на одно существо — одна жемчужина. Тогда Гровер, жертвуя собой, отказывается возвращаться. На Олимп попадают Перси, его мать и Аннабет.

Неожиданно появляется Люк. Оказывается Люк и есть похититель молний, но возвращать их Зевсу Люк не намерен. Тогда Перси вступает с Люком в бой, в которой он применяет свою способность управлять водой. Победив Люка, он вместе с Аннабет забирает молнии и отправляется на Олимп.

Ровно в полночь на гору Олимп врываются Перси и Аннабет и возвращают молнии Зевсу. Война прекращена. В благодарность Зевс вызволяет Гровера из царства Аида. Дети благополучно возвращаются в Лагерь полубогов «Смешанная кровь», а мать Перси — к себе домой.

Скрытая сцена 
После двух минут титров можно увидеть скрытую сцену. Гейб возвращается к матери Перси. Салли сообщает ему, что его вещи собраны, он может убираться, и оставляет его дома одного. Гейб взламывает замок на холодильнике, чтобы взять пива, но в холодильнике его поджидает отрубленная голова Медузы Горгоны.

В ролях

Информация о русском дубляже 
Фильм дублирован компанией «Невафильм» по заказу «Двадцатый Век Фокс СНГ» в 2010 году.
 Режиссёр дубляжа — Наталья Федотова
 Переводчик — Ольга Воейкова

Саундтрек 

Композитором саундтрека выступил Кристоф Бек.

Список композиций 

Песни, представленные в фильме, которые не были включены в официальный саундтрек:

Создание фильма 

В июне 2004 года студия 20th Century Fox приобрела права на экранизацию книги. В апреле 2007 года режиссёр Крис Коламбус был нанят для создания фильма. Съёмки начались в апреле 2009 года в Ванкувере. Часть фильма была снята в штате Теннесси, в Парфеноне в Нашвилле в штате Теннесси — полномасштабной точной копии Парфенона в Афинах. Съёмки фильма были закончены утром 25 июля 2009 года в канадском Ванкувере (провинция Британская Колумбия). Цифровая обработка фильма началась в ноябре 2009 года в Сан-Франциско. Композитором фильма стал Крис Бек.

Международный трейлер фильма был выпущен 19 ноября 2009 года.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы Криса Коламбуса
Экранизации произведений Рика Риордана
Экранизации сюжетов греко-римской мифологии
Перси Джексон и олимпийцы
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы о Лас-Вегасе
Фильмы 20th Century Studios
Приключенческие фильмы США
Фильмы Канады 2010 года
Фильмы Канады в жанре фэнтези
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы 1492 Pictures
Фильмы США 2010 года
Фильмы с музыкой Кристофа Бека
Молодёжные фильмы